Авто́лик ( «одинокий волк»):

 Автолик — в греческой мифологии сын Гермеса и Хионы (она же Филонида), либо настоящий сын Дедалиона, либо, по одной из версий, сын Эрихтония, либо сын Гермеса и Стильбо, аргонавт.
 Автолик — в греческой мифологии сын Деимаха, основатель Синопа.
 Автолик из Питаны — древнегреческий астроном и математик.
 Автолик — лунный кратер.